Stefan Zand (1898–1963) – inżynier, polski lotnik i amerykański wynalazca
 Stefan Zand – działacz niepodległościowy, 28 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy

Bibliografia